Loney ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Loney (1882–1951), britischer Mittelstrecken- und Crossläufer
 Sidney Luxton Loney (1860–1939), britischer Mathematiker
 Troy Loney (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Ty Loney (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Virginia Loney (1899–1975), US-amerikanische Erbin und Lusitania-Überlebende, Ehefrau von Robert H. Gamble

Siehe auch:
 Lonie